Группа «Soundscript33» — музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, работающий в стиле nord cool dub.

История 
Группа собралась в 2003 году. Композитор и саксофонист Дмитрий Федоров создал свой новый проект — Soundscript33.

В 2003 году начинаются концертные выступления. Презентация коллектива прошла 23 декабря 2003 года на площадках Петербургских клубов «ГЭЗ-21», «Fishe Fabrique», «Молоко».

25 апреля 2004 года группа впервые выступает на Международном фестивале памяти Сергея Курёхина SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival), который ежегодно проводится в Петербурге .

C 2004 по 2011 годы Soundscript33 сопровождают выступления группы Колибри.

22 и 23 ноября 2008 в театре «На литейном» при участии группы soundscript 33 состоялась премьера  спектакля «Квартирник. Хвост всему голова!» по мотивам творчества Алексея Хвостенко. (Режиссёр — Роман Смирнов, музыкальный руководитель — Дмитрий Фёдоров, художник — Анна Лаврова, хормейстер — Алексей Нефёдов, аранжировки — Дмитрий Фёдоров.)

2 ноября 2009 года спектакль становится лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

10 октября 2009 года состоялся интернет-релиз альбома группы Колибри «Железные звёзды».

В 2017 году издан альбом "Небо для Ангелов" группы "Soundscript 33". Издание принадлежит крупнейшему российскому лейблу Бомба-Питер..

В Июле 2017 вышел сингл "Гравитация" группы Soundscript 33". В ближайшее время ожидается презентация полной версии этого альбома.

Стиль 
Инструментальный квинтет «SoundScript33» работает в стиле, включающем в себя элементы, такие как dub, acid jazz и trip-hop. В составе группы — баритон-саксофон, гитара, бас-гитара и ударные инструменты.

Группа старается добиться возможно большей лёгкости и прозрачности музыкальной палитры. Заметно влияние концепции звука ECM, возможно, эстетики Nord Cool, без излишней детализации и со свойственной ей немногословностью наиболее полно отражает привязанности музыкантов.

Из прессы 

"Единственный в своем роде музыкальный коллектив в России с солирующим баритон саксофоном. Основная концепция группы - максимум воздуха в инструментальной фактуре. Не отказываясь от значимости мелодии и преобладания простых и изящных мелодических фраз, музыканты погружаются в море разнообразных ритмо-гармонических построений, не пренебрегая лирикой, как её понимали в эпоху Генделя и пентатоникой от Джона Колтрейна, в водовороте красок и впечатлений, выразительные средства все таки отражают самые современные приемы музыкальной композиции двадцать первого века. Слушайте и вы не пожалеете об этом!"
(Ulf Jorgensen)

Литература 
 Алексей Любимов Колибри. Иллюстрированная история группы. Санкт - Петербург, Амфора, 2015.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Soundscript 33"
 Официальный сайт Дмитрия Федорова
 «Театр на Литейном» — «Квартирник. ХХвост — всему голова»
 страница soundscript 33" в Facebook
 страница Дмитрия Федорова в Facebook

Музыкальные коллективы России
Рок-группы России
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга